Finnsjön. Förleden "finn" kan åsyfta åtminstone mansnamnet Finn (namn), personbeteckningen finn(e) i betydelsen "kringströvande jägare och fiskare", eller folkslaget. Finnsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige och Finland.

Sverige

Finnsjön, Småland, sjö i Värnamo kommun,  (4,46 ha)
Lilla Finnsjön, Småland, sjö i Växjö kommun, 
Stora Finnsjön, Småland, sjö i Växjö kommun,  (11,1 ha)
Finnsjön, Västergötland, sjö i Härryda kommun,  (1,03 km²)
Finnsjön, Södermanland, sjö i Gnesta kommun och Strängnäs kommun,  (56,8 ha)
Finnsjön (Järnboås socken, Västmanland), sjö i Nora kommun,  (26,9 ha)
Finnsjön (Kolsva socken, Västmanland), sjö i Köpings kommun,  (4 ha)
Finnsjön, Uppland, sjö i Tierps kommun,  (4,49 km²)
Finnsjön, Värmland, sjö i Säffle kommun,  (1,86 km²)
Lilla Finnsjön, Värmland, sjö i Sunne kommun,  (20,4 ha)
Stora Finnsjön, Värmland, sjö i Sunne kommun,  (78,2 ha)
Finnsjön, Dalarna, sjö i Orsa kommun,  (1,73 km²)
Finnsjön (Forsa socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun,  (38,1 ha)
 Finnsjön, östra delen av Stornien i Nianfors socken i Hudiksvalls kommun 
Finnsjön (Färila socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (30,5 ha)
Norra Finnsjön, sjö i Söderhamns kommun,  (16,5 ha)
Södra Finnsjön, sjö i Söderhamns kommun,  (7,8 ha)
Finnsjöarna (Ovikens socken, Jämtland, 699044-138008), sjö i Bergs kommun,  (19,8 ha)
Finnsjöarna (Ovikens socken, Jämtland, 699065-137946), sjö i Bergs kommun,  (51,4 ha)
Finnsjön (Hällesjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (25,7 ha)
Finnsjön (Åre socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (16,7 ha)
Finnsjön (Haverö socken, Medelpad), sjö i Ånge kommun,  (38,8 ha)
Finnsjön (Torps socken, Medelpad), sjö i Ånge kommun,  (17,3 ha)
Finnsjön (Anundsjö socken, Ångermanland, 706162-160364), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (6,93 ha)
Finnsjön (Anundsjö socken, Ångermanland, 706548-159819), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (8,91 ha)
Finnsjön (Helgums socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (1,22 km²)
Stor-Finnsjön, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun och Strömsunds kommun,  (17 km²)
Finnsjön, Västerbotten, sjö i Umeå kommun, 
Lill-Finnsjön, sjö i Umeå kommun, 
Stor-Finnsjön, Västerbotten, sjö i Umeå kommun,

Finland
Finnsjön (sjö i Kronoby, Österbotten)
Finnsjön (Raseborg) (30,1 ha)

Se även
Finnträsket
Finntjärn
Finnvattnet, sjö i Strömsunds kommun,  (1,15 km²)

Noter

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn